Клейстерс () — семья бельгийских спортсменов — отец и две дочери:

 Клейстерс, Ким (род. 1983) — теннисистка.
 Клейстерс, Лей (1956—2009) — футболист.
 Клейстерс, Элке (род. 1985) — теннисистка.